La Promozione fu il massimo campionato regionale di calcio disputato in Emilia-Romagna nella stagione 1954-1955.

A ciascun girone, che garantiva al suo vincitore la promozione in IV Serie a condizione di soddisfare le condizioni economiche richieste dai regolamenti, partecipavano sedici squadre, ed era prevista la retrocessione delle quattro peggio piazzate, anche se erano possibili aggiustamenti automatici per ripartire fra le appropriate sedi locali le squadre discendenti dalla IV Serie.

Girone A

Classifica finale 

Verdetti
 SAROM Ravenna promosso in IV Serie 1955-1956.
 Medicinese, Argenta e Mezzano retrocesse in Prima Divisione.

Girone B

Classifica finale 
*Spareggio 1º posto : Mogliese - Trattrici Landini 1-1 d.t.s. Vince Mogliese per sorteggio.

Verdetti
 Mogliese promossa in IV Serie 1955-1956.
 Salsomaggiore, Tresigallo e Sermide retrocessi in Prima Divisione.

Bibliografia 
 Annuario 1954-1955 della F.I.G.C. - Roma (1955)
 "Sassuolo nel pallone" di C.A. Giovanardi e R. Rossi - Ediz. Artestampa

Emilia-Romagna